Nazwisko
 Borys Antonenko-Dawydowycz

Ukraińskie imię ojcowskie
 Wołodymyr Dawydowycz Burluk
 Borys Dawydowycz Podorożniak